Младост може да се отнася за:

 Младост – период от живота, разделящ детството от зрелостта
 „Младост“ – филм от 2015 година

Административни единици 
 Младост (район в София) – административен район на Столичната община
 Младост (квартал в София) – квартал на гр. София

 Младост (район на Варна) – административен район на Община Варна
 Младост (квартал на Варна) – квартал на гр. Варна

Сгради 
 Младост – многофункционална зала в Бургас
 Младост – хижа край град Търговище, област Търговище
 Младост – хижа край град Казанлък, област Стара Загора
 Младост – спортно-развлекателен център във Варна

Спорт 
 ФК „Младост“ (Подгорица) – черногорски футболен отбор